Teagarden est un patronyme porté notamment par :

  (1913-1984), musicien américain ;
  (1915-1969), batteur américain ;
 Jack Teagarden (1905-1964), tromboniste et chanteur de jazz américain ;
  (1911-1996), musicienne américaine ;
 Taylor Teagarden (1983-), receveur américain de la Ligue majeure de baseball.